Гран-при Детройта 1984 года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1984 года. Прошёл в Детройте, США. Соревнования состоялись 24 июня 1984 года.

Гонка 

|}

Источники 
 Innes Ireland (October, 1984). «3rd Detroit Grand Prix: Look Out, Alain!». Road & Track, 150—154.
 Mike S. Lang (1992). ''Grand Prix!: Race-by-race account of Formula 1 World Championship motor racing. Volume 4: 1981 to 1984':, Haynes Publishing Group. ISBN 0-85429-733-2

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Детройта